Verdensmesterskabet i håndbold for mænd 2023 var det 28. VM i håndbold for mænd arrangeret af IHF og afholdtes i Polen og Sverige fra den 11. januar til den 29. januar 2023. Det var femte gang Sverige var værtsnation og første gang Polen var værtsnation.

Danmark vandt verdensmesterskabet og blev dermed tredobbelt regerende verdensmestre efter at have vundet VM i 2019, 2021 og 2023. Danmark er den første nation til at vinde tre gange i træk.

Danmark sikrede sig yderligere kvalifikation til Sommer-OL 2024. Frankrig var som værter allerede kvalificeret. Frankrig kvalificerede sig til VM i håndbold 2025. Pladsen går normalt til verdensmesteren, men Danmark var som vært for VM 2025 allerede kvalificeret hvorfor pladsen gik videre til Frankrig.

Topscorer blev Mathias Gidsel (Danmark) med 60 mål, efterfulgt af Erwin Feuchtmann (Chile) som lavede 54 mål.

Budrunde 
Pr. 18. februar 2015 havde Frankrig, Norge, Polen, Schweiz, Slovakiet, Sverige, Sydkorea og Ungarn vist interesse for at afholde mesterskabet.

Ved ansøgningsfristen den 15. april 2015 havde kun tre lande sendt ansøgningsdokumenter ind. Den 21. april 2015 blev det annonceret at Polen og Sverige ville holde turneringen sammen:

 
  og 

En beslutning var planlagt til den 4. juni 2015, men kongressen udskød beslutning til den 6. november 2015. Polen og Sverige blev valgt, som værtslande. Det er første gang at Polen skal være værtsland.

Spillesteder

Kvalifikation

Lodtrækning 
Lodtrækning fandt sted den 2. juli 2022 i Katowice.

Seedning

Grupper 
Hvert værtsland kan tildele et kvalificeret hold til hver værtsby. Derfor skal Spanien spille i gruppe A (Krakow), Norge i gruppe F (Krakow) og Danmark i gruppe H (Malmö). Tyskland i gruppe E (Katowice), Island i gruppe D (Kristianstad) og Kroatien i gruppe G (Jönköping).

Dommere 
Dommerparrene blev valgt 16. november 2022.

Gruppespillet

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Mellemrunde

Gruppe I

Gruppe II

Gruppe III

Gruppe IV

Presidents Cup

Gruppe I

Gruppe II

31. plads

29. plads

27. plads

25. plads

Slutspil

Oversigt

5-8. plads slutspil

Kvartfinaler

5-8. plads semifinaler

7. plads

5. plads

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Rangering og awards 
Pladserne 1 til 8 og 25 til 32 afgøres ved play-off eller knock-out. Hold, der slutter på tredjepladsen i hovedrunden, vil blive rangeret 9. til 12. hold, der slutter på fjerdepladsen i hovedrunden 13. til 16. hold, der slutter på en femteplads i hovedrunden 17. til 20. og hold, der ligger på en sjetteplads fra 21. til 24. plads. I tilfælde af uafgjort antal opnåede point, vil målforskellen i hovedrunden blive taget i betragtning, derefter antallet af scorede mål. Hvis holdene stadig er lige, vil antallet af point opnået i den indledende runde blive betragtet efterfulgt af målforskellen og derefter antallet af scorede mål i den indledende runde.

All-star 
All-star holdet blev annonceret den 29. januar 2023.

Statistik

Top målscorer

Top målmænd

Referencer 

Håndbold i 2023
2023 (mænd)